Hawley ist der Familienname folgender Personen:

 Amos Henry Hawley (1910–2009), US-amerikanischer Soziologe
 Charles Hawley (1792–1866), US-amerikanischer Politiker
 Colin Hawley (* 1987), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Elizabeth Hawley (1923–2018), US-amerikanische Journalistin und Chronistin von Himalaya-Expeditionen
 Florence Hawley Ellis (1906–1991), US-amerikanische Anthropologin, Ethnographin und Archäologin
 James Edwin Hawley (1897–1965), kanadischer Geologe und ehemaliger Professor der Mineralogie an der Queen’s University (Kingston)
 James H. Hawley (1847–1929), US-amerikanischer Politiker
 Joe Hawley (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 John B. Hawley (1831–1895), US-amerikanischer Politiker
 John F. Hawley (1958–2021), US-amerikanischer Astrophysiker
 Joseph Roswell Hawley (1826–1905), US-amerikanischer Politiker
 Josh Hawley (* 1979), amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Katherine Hawley, britische Philosophin
 Ken Hawley († 2014), britischer Historiker
 Liam Hawley, US-amerikanischer Schauspieler
 Noah Hawley, US-amerikanischer Film- und Fernsehproduzent, Drehbuchautor und Schriftsteller
 Ralph Chipman Hawley (1880–1971), US-amerikanischer Forstwissenschaftler und Hochschullehrer

 Robert B. Hawley (1849–1921), US-amerikanischer Politiker
 Rosemary Hawley Jarman (* 1935), englische Schriftstellerin
 Stanley Hawley (1867–1916), britischer Pianist und Komponist
 Steven Alan Hawley (* 1951), US-amerikanischer Astronaut
 Willis C. Hawley (1864–1941), US-amerikanischer Politiker

Orte

in den Vereinigten Staaten:

 Hawley (Colorado)
 Hawley (Idaho)
 Hawley (Kalifornien)
 Hawley (Massachusetts)
 Hawley (Minnesota)
 Hawley (Oklahoma)
 Hawley (Pennsylvania)
 Hawley (Texas)
 Hawley Township (Clay County, Minnesota)

im Vereinigten Königreich:

 Hawley (Hampshire)
 Hawley (Kent)

in Tasmanien:

 Hawley (Tasmanien)

Hawley ist Teil folgender Firmierungen:

 Hawley Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller